Helene-Lange-Schule oder Helene-Lange-Gymnasium ist der Name folgender Schulen: 

 Helene-Lange-Gymnasium (Dortmund)
 Helene-Lange-Schule (Frankfurt), Gymnasium
 Helene-Lange-Gymnasium (Fürth)
 Helene-Lange-Gymnasium (Hamburg)
 Helene-Lange-Schule (Pinneberg), Grundschule
 Helene-Lange-Schule (Hannover), Gymnasium
 Helene-Lange-Realschule Heilbronn
 Helene-Lange-Gymnasium Markgröningen, musisch-künstlerisches Aufbaugymnasium
 Helene-Lange-Schule (Oldenburg), Integrierte Gesamtschule
 Helene-Lange-Gymnasium (Rendsburg)
 Helene-Lange-Schule (Wiesbaden), Integrierte Gesamtschule
 Helene-Lange-Schule, früherer Name der Martin-Niemöller-Schule, Wiesbaden